Корж (хлібопродукт)
 Корж (гірництво)

 Корж Анатолій Володимирович (1947—2019) — старший інженер, токар-карусельник, помічник Президента України. Народний депутат України 1-го скликання.
 Корж Валентина Іванівна (* 1947) — новатор виробництва, машиніст холодильних установок. Член ЦК КПУ в 1986—1990 р.р.
 Корж Віктор Петрович — український політик, народний депутат.
 Корж Віктор Федорович — український поет
 Корж Віталій Терентійович — український політик, народний депутат.
 Корж Віталій Андрійович — легкоатлет, медаліст Універсіади-2013,
 Корж Владислав Петрович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Корж Дмитро Михайлович (* Туркменська РСР) — туркменістанський футболіст, захисник.
 Кузьма Корж — громадський і політичний діяч.
 Корж-Радько Людмила Андріївна — художниця.
 Корж Максим Сергійович ( 1991) — український футболіст, півзахисник охтирського «Нафтовика-Укрнафти».
 Корж Марія Петрівна (1941—2021) — українська радянська діячка, ланкова колгоспу. Депутат Верховної Ради УРСР 7—9-го скликань.
 Микита Леонтійович Корж — запорожець, автор усних оповідань.
 Микола Іванович Корж «Сокіл» — командир сотні УПА «Змії», лицар Бронзового хреста бойової заслуги УПА.
 Корж Микола Олексійович (* 1947) — ортопед-травматолог; хірург, доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.
 Корж Микола Панасович (1921 — ?) — український радянський і компартійний діяч, депутат Верховної Ради УРСР 7—8-го скликань. Депутат Верховної Ради СРСР 9—10-го скликань.
 Корж Павло Діомидович (1904—1968) — радянський учений, кандидат технічних наук, професор.
 Корж Олександр Олександрович (* 1990) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Корж Олександр Юхимович — український поет, письменник та художник.
 Корж Олексій Олександрович (1924—2010) — ортопед-травматолог, академік Національної академії медичних наук України, дійсний член НАН України.
 Корж Ольга Леонідівна — головний лікар Новоайдарського центру первинної медико-санітарної допомоги; заслужений лікар України.
 Корж Павло Петрович (* 1963) — український політик, народний депутат.
 Корж Петро Гаврилович (1901—1944) — член ОУН на Січеславщині, член Мануйлівської «Просвіти». Жертва німецького окупаційного терору.
 Корж Роман Орестович (* 1964) — доктор технічних наук, відмінник освіти України, професор.
 Корж Сергій Миколайович(1965—2022) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни
 Хведір Корж — псевдонім академіка Федора Корша.

Примітки 

Українські прізвища